Pézilla peut désigner :
 Pézilla-la-Rivière, commune des Pyrénées-Orientales
 Pézilla-de-Conflent, une autre commune des Pyrénées-Orientales